Фраделуш:

 Фраделуш (Брага) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Фраделуш (Вила-Нова-ди-Фамаликан) — район в Португалии, входит в округ Брага.